Wunderhorn bezeichnet:

 Des Knaben Wunderhorn, eine von Achim von Arnim (1781–1831) und Clemens Brentano (1778–1842) veröffentlichte Sammlung von Volksliedtexten in drei Bänden, Heidelberg 1806–1808
 Des Knaben Wunderhorn, die Vertonung von Gedichten aus der Sammlung Des Knaben Wunderhorn durch Gustav Mahler (1860–1911)
 Des deutschen Spießers Wunderhorn, eine Sammlung von Novellen des Schriftstellers Gustav Meyrinck (1868–1932), München 1913
 Oldenburger Wunderhorn, ein kostbares Trinkgefäß, Gegenstand der Sage vom Oldenburger Wunderhorn
 Das Wunderhorn, einen 1978 in Heidelberg von Angelika Andruchowicz, Manfred Metzner und Hans Thill gegründeten Buchverlag